Монторьоль (Восточные Пиренеи) — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи.
 Монторьоль (Ло и Гаронна) — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна.
 Монторьоль (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монторьоль (Тарн) — коммуна во Франции, департамент Тарн.